Engemann ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelius Engemann (* 1994), deutscher Film- und Theaterschauspieler
 Engelbert Engemann (1717–1796), Abt des Benediktinerklosters Huysburg
 Friedrich Engemann (1898–1970), deutscher Architekt, Designer und Hochschullehrer
 Gerrit Engemann (* 1999), deutscher Tischtennisnationalspieler
 Heinrich-Hermann Engemann (* 1959), deutscher Springreiter
 Herbert Engemann (1923–2016), deutscher Pädagoge, Historiker und Autor
 Josef Engemann (1926–2020), deutscher Archäologe und ehemaliger Hochschullehrer in Bonn
 Karl Engemann (1817–1888), Schweizer Politiker
 Norbert Engemann (* 1997), deutscher Volleyballspieler
 Wilfried Engemann (* 1959), deutscher Hochschullehrer für Praktische Theologie (evang.)